Donja Slatina je lahko:
 Donja Slatina, Bosna in Hercegovina
 Donja Slatina, Srbija